

Astronomia
4886 Kojima – asteroide della fascia principale

Geografia 
Kōjima – isola giapponese al largo della città di Kushima, nella prefettura di Miyazaki
Kojima – nome alternativo di Kutsujima, un'isola vulcanica nel mar del Giappone
Kojima – isola inabitata facente parte delle Isole Tokara, a nord dell'arcipelago della isole Ryūkyū
Kojima – isola inabitata nel mar del Giappone, all'interno della prefettura di Hokkaidō
Distretto di Kojima – distretto giapponese all'interno della prefettura di Okayama

Persone 
Akiko Kojima – modella giapponese
Fujiko Kojima – attrice giapponese
Hideo Kojima – autore di videogiochi giapponese
Hiromi Kojima – ex calciatore giapponese
Nobuhisa Kojima – astrofilo giapponese
Nobuyuki Kojima – ex calciatore giapponese
Tadashi Kojima – astrofilo giapponese
Takuo Kojima – astronomo giapponese

Altro 
Kojima Engineering – costruttore giapponese di Formula 1
Kojima KE007 – monoposto da Formula 1
Kojima KE009 – monoposto da Formula 1
Kojima Productions – software house di videogiochi giapponese